Silver kan syfta på:

 Silver – ett grundämne
 Silver (färg) – den färg som mest liknar silver
 Silver (hästfärg) – en hästfärg
 Silvermedalj – en medaljvalör
 Silver (TV-kanal) – en film-TV-kanal
 Silver (spel) – ett datorrollspel
 "Silver" - en sång av Kent

Personer 
 Alisha Silver, karaktär i Spindelmannen
 Cheyenne Silver, amerikansk porrskådespelare och erotisk dansös
 Frank Silver, amerikansk sångtextförfattare, kompositör, orkesterledare och musiker
 Jenny Silver, svensk sångerska
 Joel Silver, amerikansk filmproducent
 Horace Silver, amerikansk jazzpianist, kompositör och orkesterledare
 Long John Silver, en sjörövare i boken Skattkammarön
 Susan Silver, amerikansk musikmanager